Harpers steht für:

 Gerhard Harpers (1928–2016), deutscher Fußballspieler
 Harper’s Magazine, die zweitälteste Zeitschrift der USA